Monaco deltog første gang i olympiske lege under Sommer-OL 1920 i Antwerpen, og har siden deltaget i alle sommerlege undtaget Sommer-OL 1932 i Los Angeles, Sommer-OL 1956 i Melbourne og Sommer-OL 1980 i Moskva. De deltog første gang i vinterlege under Vinter-OL 1984 i Sarajevo og har deltaget i samtlige efterfølgende vinterlege. Monaco har aldrig vundet en medalje, noget som gør den til den nationen, som har deltaget i flest OL uden at vinde medalje.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Monacos OL-statistik  på Sports-reference.com

Monaco ved sommer-OL
Monaco ved vinter-OL
OL